Хье́тиль Андре́ Ре́кдаль (; род. 6 ноября 1968, , Вестнес, Норвегия) — норвежский футболист и футбольный тренер. С 1987 по 2000 год выступал за сборную Норвегии. В основном играл на позиции полузащитника.

Карьера

Клубная 
Рекдаль играл в различных европейских чемпионатах. Он начал свою футбольную карьеру в Норвегии, где успешно выступал за клуб «Мольде». В 1988 году Рекдаль перешёл в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, но провёл за неё всего 9 матчей за два года. В 1990 году Рекдаль подписал контракт с бельгийским клубом «Льерс». С 1990 по 1996 годы он стал настоящей звездой бельгийского чемпионата: за 171 матч футболист сумел забить 71 гол, то есть почти по одному голу за каждые две встречи. Следующими его командами были французский «Ренн» и немецкая «Герта». Завершил свою карьеру Рекдаль дома, выступая за известный норвежский клуб «Волеренга».

В сборной 
Дебют игрока в составе национальной сборной состоялся 28 мая 1987 года в матче против сборной Италии. Рекдаль играл на двух чемпионатах мира: 1994 и 1998. Также он принимал участие в чемпионате Европы 2000 года. Всего за сборную Норвегии Рекдаль сыграл 83 матча и забил 17 голов. Рекдаль призывался в сборную Норвегии в течение тринадцати лет (с 1987 по 2000 год). Его последним выступлением за сборную был товарищеский матч в Осло со Словакией 27 мая 2000 года.

Тренерская 
Как успешный тренер Рекдаль проявил себя в «Волеренге», выступавшей в норвежской Типпелиге. Его клуб в течение нескольких сезонов финишировал в верхней части турнирной таблицы. В 2004 году Хьетиль Рекдаль привёл «Волеренгу» ко второму месту в чемпионате, проиграв первую строчку «Русенборгу» по разнице забитых и пропущенных голов. В 2005 году он добился своего: «Волеренга» впервые за 21 год стала чемпионом Норвегии, прервав тринадцатилетнюю победную серию «Русенборга».

21 августа 2006 года Рекдаль был уволен руководством клуба за неудовлетворительные результаты. 21 ноября он назначен главным тренером в другой бывший свой клуб — «Льерс». Когда Рекдаль пришёл в команду, «Льерс» находился в самом низу турнирной таблицы, набрав всего два очка за пятнадцать матчей. К концу сезона у них было уже 26 очков, и клуб избежал прямого вылета из высшего дивизиона. Но в плей-офф чемпионата Бельгии «Льерс» смог выиграть только три из шести матчей, и команда опустилась во второй дивизион.

В июле 2007 года Рекдаль стал главным тренером «Кайзерслаутерна» из Второй Бундеслиги. Он был уволен 9 февраля 2008, когда клуб оказался на шестнадцатом месте с тремя победами в девятнадцати матчах.

Рекдаль вернулся в Норвегию и в 2008 году подписал контракт с «Олесунном». Он присоединился к команде в середине сезоне, когда клуб находился внизу турнирной таблицы Высшей лиги. В серии плей-офф норвежского чемпионата сезона 2008 года «Олесунн» добился права участия в следующем сезоне Типпелиги, обыграв клуб «Согндал» со счётом 7:2 по сумме двух встреч. В 2009 году клуб под руководством Рекдаля добился первых успехов: в финале Кубка Норвегии «Олесунн» победил «Мольде» со счётом 3:2 после серии пенальти. В 2010 году Рекдаль добился наилучшего результата в чемпионате для «Олесунна»: 4 место в Типпелиге.

Возвращение в «Волеренгу» 
8 января 2013 года Рекдаль вновь был назначен главным тренером клуба «Волеренга». 

13 июля 2016 года было объявлено, что он завершает свою работу в качестве главного тренера «Волеренги» после сезона 2016 года и переходит на должность спортивного директора, чтобы освободить место для Ронни Дейлы, который займет пост главного тренера.

«Старт» 
1 июля 2018 года Хьетиль Рекдаль подписал двухлетний контракт с клубом «Старт». Рекдаль возглавил команду после 12 игр сезона. Несмотря на то, что после назначения Рекдаля только шесть команд смогли набрать больше очков, чем «Старт», команда вылетела в другой дивизион.

Контракт с ним был расторгнут 28 марта 2019 года.

Голы Рекдаля за сборную Норвегии

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте home.no

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Волеренга»
Футбольные тренеры Норвегии
Тренеры ФК «Волеренга»
Тренеры ФК «Льерс»
Тренеры ФК «Кайзерслаутерн»
Тренеры ФК «Олесунн»
Тренеры ФК «Старт»‎ Кристиансанн
Тренеры ФК «Русенборг»